Andrés González puede referirse a:

 Andrés González Cordero (1988-), futbolista (defensa) español;
 Andrés González Déniz (1961-), escritor español;
 Andrés González Díaz (1955-), político colombiano;
 Andrés González Luján (1968-), futbolista peruano;
 Andrés González Ponce (1949-), futbolista español;
 Andrés González Ramírez (1984-), futbolista colombiano;
 Andrés González-Blanco (1886-1924), escritor español.
 Andrés González González (1988-), Nomo.
 Andrés González (1987-), héroe de la independencia.